Карло Антонио Даль Поццо (; 30 ноября, 1547, , Италия — 13 июля,1607,, Италия) — итальянский прелат, который был архиепископом митрополита диоцезы Пизы и советником Фердинанда I. Он происходит из благородной семьи . Также он является дядей Кассиано Далю Поццо.

Скульптурный бюст Даля Поццо был сделан в 1616-1622 годах известным итальянским скульптором Джованни Лоренцо Бернини. Сейчас он находится в , Эдинбург.

Биография 
Карло Антонио Даль Поццо родился 30 ноября 1547 года в коммуне Биелла, Италия.

Поццо окончил юридический факультет Болонского университета.

В 1594 году Поццо построил часовню на кладбище Кампо-Санто, в 1606 году он отлил колокол, расположенный на Пизанской башне и в 1605 году он основал .

Примечания

Библиография 

 Пий Бонифаций Гамс, Series episcoporum Ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo, Лейпциг, Хирсеманн, 1931.
 Аттенборо Дэвид. Amazing Rare Things: The Art of Natural History in the Age of Discovery. 2009.

Внешние ссылки 
 Официальный сайт диоцез Пизы
 Государственные архивы Биеллы: Данные семьи Даль Поццо делла Чистерна
 Карло Антонио Даль Поццо в Биографическом словаре итальянцев, Институт Итальянской энциклопедии.
 Карло Антонио Даль Поццо на Catholic Hierarchy.
 Скульптурный бюст Бернини с изображением Карло Антонио Даля Поццо (Национальные галереи Шотландии)

Родившиеся в 1547 году
Родившиеся 30 ноября
Умершие 13 июля
Умершие в 1607 году
Архиепископы XVII века
Архиепископы Италии
Примасы